une famille de peintres gothiques italiens qui travaillaient au sein d'un même atelier à Lucques, d'une telle unité stylistique médiévale aboutie qu'il est difficile de les différencier par leurs œuvres. Elle comprend : 
 Berlinghiero Berlinghieri actif entre 1228 et 1242, et ses fils :
 Bonaventura Berlinghieri (vers 1210 - après 1274)
 Barone Berlinghieri, actif  de 1228 à 1282
 Marco Berlinghieri, miniaturiste actif de 1232 à 1255
 Camillo Berlinghieri (1590 ou 1605 - 1635), peintre baroque
 Leopoldo Vaccà Berlinghieri (1768-1809), militaire et homme d'état italien.

Voir aussi 
 Liste de familles d'artistes italiens

Patronyme italien